Hermacha curvipes is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de bruine klapdeurspinnen (Nemesiidae).

Hermacha curvipes werd in 1902 beschreven door Purcell.

Nemesiidae